Населені пункти:
 Дібровка — село, Хмельницька область, Ізяславський район
 Дібровка — назва села Угринів Сокальського району Львівської області до 1993 року

Колійний пост:
 Дібровка — колійний пост Одеської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Дібрівка
 Діброва